Ресиденсијал Кампестре има више значења:

 Ресиденсијал Кампестре, Сан Мигел Заканго (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ресиденсијал Кампестре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ресиденсијал Кампестре, Фраксионамијенто (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику